Kürti László (?–?) világbajnoki bronzérmes kézilabdázó
 Kürti László (1953–) kulturális antropológus
 Kürti László (1976–) költő